Le rouge-gorge est un nom vernaculaire donné à plusieurs oiseaux Passeriformes en raison de la couleur rouge du plumage de leur poitrail. Ces espèces ne sont apparentées que de loin. En Europe, le terme fait plus particulièrement référence à Erithacus rubecula, mais il y a aussi un rouge-gorge en Amérique (Turdus migratorius).
L'orthographe rouge(s)-gorge(s) est préférée par le Centre national de ressources textuelles et lexicales, mais la Commission internationale des noms français des oiseaux utilise l'orthographe rougegorge(s).

Alimentation 
L'alimentation des rouges-gorges est basée sur des insectes (notamment des coléoptères), des escargots, vers, araignées, des petits invertébrés, il aime particulièrement les vers de farine, les graisses comme le beurre et la margarine. Asocial, le rouge-gorge ne partage la mangeoire qu'en cas de disette.

Orientation dans l'espace 
L'orientation des oiseaux dans l'espace est un sujet qui passionne les scientifiques. Le sujet a réuni du 10 au  de nombreux scientifiques (ornithologues, biologistes, informaticiens neuroscientifiques, physiciens,…) à l'occasion d’une conférence organisée par le Royal Institute of Navigation de la  Royal Holloway University of London (Royaume-Uni). Wolfgang et Roswitha Wiltschko biologistes éthologues travaillent depuis près de 60 ans sur l’orientation des animaux migrateurs ou voyageurs.  Après de nombreuses expériences, ils concluent que le champ magnétique terrestre permet aux oiseaux de s’orienter pour se déplacer.

Méprises 
Du fait de leur poitrail rouge, le Pinson des arbres, le Bouvreuil pivoine, le Traquet pâtre, la Linotte mélodieuse par exemple sont communément confondus avec les rouges-gorges. Plusieurs espèces sont communément appelées « rouges-gorges » en Australasie (famille des Petroicidae) même si elles sont officiellement dénommées Miro. Les rouges-gorges ont souvent un gros ventre (voir en bas à droite), d'autres ne l'ont pas.

Légendes 
Selon une légende populaire, un troglodyte grimpa sur le dos d’un aigle pour voler plus haut. Mais l’aigle vola tant et tant  qu’il atteignit le Soleil. Et parce qu'il s'était précipité au secours du troglodyte, un rouge-gorge vit alors son poitrail s’embraser.

Une autre légende : se posant sur l'épaule du Christ lors de la Crucifixion, un rouge-gorge essuya ses larmes, puis avec son bec, il retira les épines de la couronne qui lui blessait la tête. Une goutte de sang tomba alors sur la gorge de l’oiseau

Liste des espèces 
Rouge-gorge d'Alexander (Sheppardia poensis)
Rouge-gorge de Bocage (Sheppardia bocagei)
Rouge-gorge équatorial (Sheppardia aequatorialis)
Rouge-gorge étoilé (Pogonocichla stellata)
Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula)
Rouge-gorge de forêt (Stiphrornis erythrothorax)
Rouge-gorge de Gabela (Sheppardia gabela)
Rouge-gorge de Gunning (Sheppardia gunningi)
Rouge-gorge de l'Iringa (Sheppardia lowei)

 
Rouge-gorge du Japon (Erithacus akahige)
Rouge-gorge merle (Sheppardia cyornithopsis)
Rouge-gorge de Sharpe (Sheppardia sharpei)
Rouge-gorge de Swynnerton (Swynnertonia swynnertoni)
Rouge-gorge des Usambara (Sheppardia montana)

Autres « rouges-gorges » 
Les espèces suivantes ont le terme « rouge-gorge » comme dénomination spécifique :
Tourco rougegorge
Séricorne rougegorge
Accenteur rougegorge
Monarque rougegorge
Tangara rougegorge
Chipiu rougegorge
Sporophile rougegorge

Sources

Notes 

Nom d'oiseau ambigu